Maurin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Maurin (1856–1914), französischer Maler und Drucker
 Frédéric Maurin (* 1976), französischer Fusionmusiker und Bigband-Leader

 Joaquín Maurín (1896–1973), spanischer Anarchist
 Louis Maurin (1869–1956), französischer Kriegsminister
 Louis-Joseph Maurin (1859–1936), Erzbischof von Lyon
 Mado Maurin († 2013), französische Schauspielerin
 Nicolas-Eustache Maurin (1799–1850), französischer Lithograf und Kupferstecher
 Peter Maurin (1877–1949), zusammen mit Dorothy Day der Gründer der Catholic-Worker-Bewegung
 Viktor Maurin (1922–2011), österreichischer Geologe

Siehe auch:

 Maurin (Texas), Ort im Gonzalez County, Texas